Патті Фендік і Мередіт Макґрат були чинними чемпіонками, але того року не брали участі. У тому сезоні Фендік завершила професійну кар'єру, а Макґрат того самого тижня брала участь у Чемпіонаті Туру WTA.

Джилл Гетерінгтон і Крістін Редфорд виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістін Годрідж і Міягі Нана з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1995
Volvo